Lissek ist der Familienname von

 Michael Lissek (* 1969), deutscher Autor
 Paul Lissek (* 1947), deutscher Hockeyspieler und -trainer
 Zenon Lissek (1962–2021), polnischer Fußballspieler

Lissek ist
 der deutsche Name des Dorfes Lyski in der Wojewodschaft Schlesien, Polen

Siehe auch:
 Lisek